Изумрудные попугаи () — род птиц семейства попугаевых.

Внешний вид 
Клюв очень длинный и узкий, хвост ступенчатый, заострённый, длинный и клинообразный. Длинные крылья заострены. Ноги очень сильные; пальцы с сильно загнутыми когтями.

Содержание 
Неприхотливы к условиям домашнего содержания и долго могут жить в неволе.

Классификация 
Род включает в себя 2 вида:

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с ISBN 5-94194-073-4

Роды птиц